Дуарнене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на захід від Парижа, 200 км на захід від Ренна, 21 км на північний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7515 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14719,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Дуарнене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер